Села:
 Ганнопіль — Вінницька область, Тульчинський район
 Ганнопіль — Житомирська область, Ємільчинський район
 Ганнопіль — Житомирська область, Житомирський район
 Ганнопіль — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Ганнопіль — Хмельницька область, Славутський район